Tågarp kan syfta på
 Tågarp, Burlövs kommun – en by i Burlövs socken
 Tågarp, Falkenbergs kommun – en gård i Vinbergs socken
 Tågarp, Hörby kommun
 Tågarp, Svalövs kommun – en tätort i Svalövs kommun
 Tågarps hed – ett naturreservat i Burlövs kommun
 Glemminge-Tågarp – en by i Ystads kommun
 Tågarp, Simrishamns kommun – en by i Simrishamns kommun, i närheten av Östra Tommarp